Отбрасывание:

 Отбрасывание (внешнеполитическая концепция) — одна из внешнеполитических концепций США периода Холодной войны.
 Отбрасывание (психология) — особый психический механизм, описанный Зигмундом Фрейдом.